Budynek Wydziału Chemii UMK w Toruniu – kompleks budynków Wydziału Chemii UMK w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynki znajdują się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie miasteczka uniwersyteckiego, przy ul. Gagarina 7, w sąsiedztwie Rektoratu, Biblioteki Głównej oraz Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii

Historia 
 
 
Pierwszy etap budowy Instytutu Chemii (obecnie Wydział Chemii), według projektu Andrzeja Jaworskiego, ukończono w 1972 roku. Budowa ta wchodziła w skład większego kompleksu – miasteczka uniwersyteckiego, wybudowanego w związku z uczczeniem 500. rocznicy urodzin patrona uczelni Mikołaja Kopernika. 

W 1978 roku oddano do użytku drugi budynek Instytutu wraz z Halą Technologiczną i zespołem warsztatów.

W latach 2016–2020 budynki zostały gruntownie zmodernizowane, a 2020 roku zostały one objęte ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego miasteczka uniwersyteckiego.

Charakterystyka 
Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 21 630 m². W dwóch głównych gmachach trzykondygnacyjnych znajdują się pomieszczenia naukowo-badawcze i dydaktyczne, zaś w trzech pawilonach dwukondygnacyjnych zespoły dużych pracowni studenckich. Ponadto w budynku znajdują się jeszcze: sale wykładowe i seminaryjne oraz biblioteka wydziałowa. Poszczególne segmenty budynku połączone są łącznikami komunikacyjnymi.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Zabytki nieruchome w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu
Toruń
Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu